Конрад Пла (; род. ) — канадский  и бывший профессиональный кикбоксер. Он возможно наиболее известен по игре в канадском телесериале «Регенезис».

Пла родился в Мадриде. Он был профессиональным кикбоксером от 18 до 32 лет. Травма заставила его уйти из спорта и он вернулся в кино. Он учился с Даниэль Шнайдер и Иваной Чуббук. Он до сих пор учит кикбоксингу и тайскому боксу в Монреале.

Он появлялся в ролях второго плана в таких фильмах, как «16 кварталов», «Терминал», «Признания опасного человека», «Цена страха» и «Макс Пэйн». Получил главную роль в фильме ужасов 2004 года «Вечная». В 2009 году Пла стал сценаристом и режиссёром фильма «Burning Mussolini», в котором также сыграл вместе со своим другом и со-звездой сериала «Регенезис» Питером Аутербриджем.

Фильмография

Примечания

Ссылки